Bondo (Itàlia), municipi italià a la província de Trento
 Bondo (Suïssa) 
 Bondo (ètnia), grup ètnic de l'Índia
 Districte de Bondo districte de Kenya
 Bondo (ciutat de Kenya)